Toponímia:
 Aller  o Ayer (Astúries), municipi d'Astúries
 Aller (Weser), l'afluent més llarg del Weser a Alemanya
 Biografies: Valentín Aller García o Tino Aller (Lleó, 1971), futbolista castellanolleonès que ocupava la posició de defensa